La Part de l'ombre est le titre de plusieurs œuvres :
 La Part de l'ombre, film français de Jean Delannoy (1945) ;
 La Part de l'ombre, film français d'Yvon Marciano et Olivier Nakache (1999) ;
 La Part de l'ombre, téléfilm français de Philippe Venault (2000) ;
 La Part de l'ombre, court-métrage belge d'Olivier Smolders (2014).